Varvodić ist der Familienname folgender Personen:

 Miro Varvodić (* 1989), kroatischer Fußballtorhüter
 Zoran Varvodić (* 1963), kroatischer Fußballtorhüter